Куссе () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент В'єнна
 Куссе () - муніципалітет у Франції, у регіоні Лотарингія, департамент Вогези